Campolesi – abitanti di Campoli Appennino
Campolesi – abitanti di Campoli del Monte Taburno